Ravage puede referirse a:
Ravage 2099, título de una colección de cómics que la editorial estadounidense Marvel.
Ravage (novela), novela de ciencia ficción escrita por René Barjavel.
Ravage (personaje de Transformers), personaje del universo ficticio Transformers.